Philometor of Filometor ("hij die zijn moeder bemint") is de bijnaam van verschillende vorsten:
Ptolemaeus VI Philometor, koning van Egypte
Seleucus V Philometor, koning van het Seleucidenrijk
Antiochus VIII Philometor, koning van het Seleucidenrijk
Attalus III van Pergamon, koning van Pergamon